Dane Chanase (Palermo, 1894. október 21. – New York, 1975. július 15.) amerikai olasz (szicíliai) festő. Az olasz hadseregben harcolt az első világháborúban. Felesége a művész Sheva Ausubel volt.

Források 
Életrajza 

1894-ben született személyek
1975-ben elhunyt személyek
Olasz származású amerikaiak
Palermóiak
Amerikai festők
Olasz emigránsok az Amerikai Egyesült Államokban
Olaszország katonái az első világháborúban